Saint-Aulaire steht für:
 Saint-Aulaire, Gemeinde im Département Corrèze

Personen: